Het WTA-tennistoernooi van Gold Coast (officieel Thalgo Women's Hardcourts) van 2001 vond plaats van zondag 31 december 2000 tot en met zaterdag 6 januari 2001 in de Australische stad Gold Coast. Het was de vijfde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Silvija Talaja was het derde reekshoofd. Zij wist door te dringen tot de kwartfinale – daarin werd zij uitge­scha­keld door Silvia Farina-Elia.

Ook de als eerste geplaatste Spaanse Conchita Martínez bereikte de kwartfinale. Daarin verloor zij van Meghann Shaughnessy.

Het achtste reekshoofd, Justine Henin uit België, won het toer­nooi. In de finale klopte zij de onge­plaatste Italiaanse Silvia Farina-Elia in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Henin wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Gold Coast op haar naam te schrij­ven. Het was haar tweede WTA-titel, de eerste van dat jaar. Zij won US$ 27.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Behalve Henin waren er geen andere deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Julie Halard-Decugis en Anna Koernikova hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd, Cătălina Cristea en Irina Seljoetina, kwam niet verder dan de tweede ronde.

Het ongeplaatste duo Giulia Casoni en Janette Husárová won het toer­nooi. In de finale ver­sloegen zij het als derde geplaatste Amerikaanse koppel Katie Schlukebir en Meghann Shaughnessy in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Het was hun eerste, en enige, gezamen­lijke titel. De Italiaanse Casoni had daarnaast één eerdere dubbelspeltitel met een andere partner; de Slowaakse Husárová vijf.

Geplaatste teams

Prijzengeld

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Gold Coast 2001
Gold Coast